Раштатт:

 Раштатт — город в немецкой земле Баден-Вюртемберг.
 Раштатт — район в Германии.